Jan Tarło (zm. 1550) – cześnik koronny
 Jan Tarło (zm. 1572) – chorąży lwowski
 Jan Tarło (ok. 1527–1587) – syn ww., wojewoda lubelski, starosta łomżyński i pilzneński
 Jan Aleksander Tarło (zm. 1680) – wojewoda lubelski w latach 1650–1665, później sandomierski
 Jan Joachim Tarło (1658–1732) – biskup kijowski od 1717, poznański od 1723
 Jan Tarło (1684–1750) – wojewoda lubelski, później sandomierski, konfederata tarnogrodzki, marszałek Trybunału Koronnego
 Jan Kanty Tarło (1790–1855) – dziedzic dóbr Sułkowice i Zalesie, sędzia pokoju Okręgu Stopnickiego